Beker van de Sovjet-Unie, een bekertoernooi voetbal tussen 1936 en 1992 in de Sovjet-Unie
USSR Cup (ijshockey)
USSR Cup (mannenbasketbal), de Nationale Beker voor het basketbal van de Sovjet-Unie (1949 tot 1987)
USSR Cup (vrouwenbasketbal), de Nationale Beker voor het damesbasketbal van de Sovjet-Unie (1949 tot 1987)